Erco steht für:

 ERCO, ein Unternehmen für Leuchten
 Erco (Flugzeughersteller)
 eine deutsche Automarke, siehe Eos (Automarke)

Erco ist der Familienname folgender Personen:
 Moïse Bercovici-Erco (1904–1944), rumänischer Kupferstecher und Maler